Das Damendoppel (Rollstuhl) der Australian Open 2022 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerinnen waren Diede de Groot und Aniek van Koot, die erneut den Titel gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Damendoppel
2022